Le tournoi de Buenos Aires est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 2001, classée en catégorie ATP International Series, se dispute du 19 au . Gustavo Kuerten remporte l'épreuve du simple, Lucas Arnold Ker et Tomás Carbonell celle du double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Buenos Aires
 Saison 2001 de l'ATP

Liens externes 
 Site officiel
 
 

Tennis masculin en 2001
ATP 2001
Sport en Argentine en 2001
Tennis en février 2001